Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 2007 — 13-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в российском городе Санкт-Петербург на ковровых кортах и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии.

В 2007 году турнир прошёл с 22 по 28 октября. Соревнование продолжало серию зальных турниров в регионе, расположенную между US Open и Итоговым турниром.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Марио Анчич
 в парном разряде —  Симон Аспелин и  Тодд Перри

Общая информация 
Посев в одиночном соревновании возглавил Николай Давыденко (№ 4 в мире на тот момент), однако россиянин не смог подтвердить свой статус и уступил уже в матче второго раунда. Игра Николая в этой встрече вызвала вопросы у судьи-вышечника, вынесшего россиянину по ходу третьего сета предупреждение за отсутствие элементов спортивной борьбы с его стороны, а позже и ATP, предварительно оштрафовавшей Давыденко на 2000 долларов, но позже отменившей денежный штраф. Без россиянина матч за титул свёлся к поединку второй и шестой ракеток турнира: Энди Маррея и Фернандо Вердаско, где британец одержал победу по итогам двух сетов. Сильнейшим несеянным участником приза стал Марин Чилич, начавший свой турнирный путь ещё в квалификации. Другой хорват — прошлогодний чемпион Марио Анчич — защищал свой титул, но уступил во втором раунде.

Парный турнир также возглавила весьма статусная команда, составленная из тогдашних четвёртой и пятой ракеток мира: Даниэля Нестора и Ненада Зимонича. Сербы уверенно преодолели весь соревновательный путь, выиграв все четыре матча в двух партиях. В финале они переиграли четвёртую пару посева: австрийца Юргена Мельцера и одного из прошлогодних чемпионов — австралийца Тодда Перри. Второй чемпион-2006 — швед Симон Аспелин — до петербургского соревнования в этом году не доехал. Последняя несеянная команда уступила в полуфинале.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Энди Маррей обыграл  Фернандо Вердаско со счётом 6-2, 6-3.
 Маррей выигрывает 2-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Вердаско уступает 1-й финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Н. Давыденко
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Ф. Воландри
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= М. Елгин
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= М. Чилич
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Н. Массу
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3=6| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Т. Габашвили
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=4
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Э. Гулбис
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= Т. Юханссон
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=1
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= П. Стараче
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=7| RD1-seed10= 
| RD1-team10= К. Влиген
| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=63
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= М. Ледовских
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= М. Кукушкин
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= С. Болелли
| RD1-score13-1=7| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Й. Бьоркман
| RD1-score14-1=68
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= В. Эшауэр
| RD1-score15-1=64
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Ф. Вердаско
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Н. Давыденко
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=1
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= М. Чилич
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=7| RD2-score02-3=6| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Н. Массу
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Э. Гулбис
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=4
| RD2-team05= П. Стараче
| RD2-score05-1=7| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= М. Ледовских
| RD2-score06-1=64
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= С. Болелли
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= Ф. Вердаско
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= М. Чилич
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Э. Гулбис
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=4
| RD3-team03= П. Стараче
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= Ф. Вердаско
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=Q
| RD4-team01= М. Чилич
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=6
| RD4-team02= Ф. Вердаско
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3= 
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Ненад Зимонич /  Даниэль Нестор''' обыграли  Юргена Мельцера /  Тодда Перри со счётом 6-1, 7-6(3).
 Зимонич выигрывает 5-й титул в сезоне и 18-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Нестор выигрывает 3-й титул в сезоне и 49-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Примечания

См. также 
 Кубок Кремля 2007

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Россия
Теннис
Октябрь 2007 года
2007
2007 год в Санкт-Петербурге